El  término acento puede referirse a los siguientes artículos:

 al acento gráfico o tilde, un signo de escritura que se coloca sobre las vocales;
 al acento diacrítico, la tilde es utilizada en palabras para diferenciar distintos significados, ya sea artículo o pronombre;
 a las reglas de acentuación en la lengua española, según las cuales algunas palabras deben marcarse con una tilde para indicar la presencia de un acento léxico;
 al acento prosódico, las diferentes características suprasegmentales;
 al acento léxico, la articulación de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás y las variables;
 al acento tonal, un tipo de acento léxico en el relieve tonal de una sílaba, fonológicamente relevante;
 al acento de intensidad, un tipo de acento léxico en el cual son prominentes las características de intensidad y de duración, más que el contorno tonal;
 al acento oracional, la prominencia según la entonación de un determinado enunciado;
 en el lenguaje coloquial, un acento es la forma de denominar a las diferentes variedades de un mismo idioma;
 en la métrica, al acento, un recurso rítmico utilizado en poesía;
 en la música, a la acentuación, un signo que indica que una nota debe interpretarse con mayor intensidad, si bien existen otros tipos de acentos musicales.
 al periódico dominicano Acento.

Enlaces externos